SMG peut faire référence :
 aux initiales de Super Mario Galaxy, un jeu sur Wii.
 à Shanghai Media Group, un groupe de média chinois.
 à l'abréviation de Submachine Gun ou Pistolet mitrailleur en français.
 à Sarah Michelle Gellar, actrice américaine connue pour avoir interprétée Buffy Summers, héroïne de la Buffy contre les vampires.
 à Splénomégalie, qui est une augmentation de volume de la rate.
 à la Société Miossaise de Gymnastique
 au Syndicat de la médecine générale, syndicat de médecins généralistes en France